Свяще́нный сино́д Украинской православной церкви (Московского патриархата) — согласно действующему уставу Украинской православной церкви (Московского патриархата), высший орган «управления Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) в период между Соборами епископов Украинской Православной Церкви (Московского патриархата)».

В настоящее время в Украинской православной церкви Московского патриархата 
Синодальный орган при первоиерархе канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата) был организован после первого её учреждения как автономной Церкви в 1918 году. Затем свой Священный синод существовал в рамках Украинского экзархата, а с 1990 года — самоуправляемой Украинской православной церкви.

Ныне Священный синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) учреждает и упраздняет епархии в пределах Украины, духовные школы, избирает кандидатов на вдовствующие кафедры, благословляет открытие монастырей, обсуждает и решает все иные вопросы внутренней жизни Украинской православной церкви (Московского патриархата) в период между Архиерейскими соборами Украинской православной церкви (Московского патриархата).

В состав Священного Синода входят 12 архиереев: девять постоянных членов во главе с митрополитом Киевским и всея Украины и трое временных членов.

 Священный Синод Украинской Православной Церкви (далее — Священный Синод) является органом управления Украинской Православной Церкви в период между Соборами епископов Украинской Православной Церкви.
 Священный Синод возглавляется Митрополитом Киевским и всей Украины (Местоблюстителем) и состоит из десяти, включая Митрополита Киевского и всея Украины, епархиальных архиереев — семи постоянных и трех временных членов. Временные члены Священного Синода вызываются на сессию поочередно каждые полгода.
 Священный Синод созывается Митрополитом Киевским и всей Украины (Местоблюстителем) по мере необходимости, но не реже четырёх раз в год, и подотчетен Собору епископов.
 Священный Синод учреждает или ликвидирует епархии и изменяет их границы с последующим принятием Собором епископов Украинской Православной Церкви.
 Священный Синод избирает и поставляет епархиальных и викарных архиереев, в случае необходимости переводит их на другую кафедру, а также почисляе за штат и увольняет на покой.
 В период между Соборами Украинской Православной Церкви и соборы епископов принимает Устав Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви, а также вносит в него дополнения и изменения.

Состав Священного Синода в настоящее время

Председатель 
 Онуфрий (Березовский), Митрополит Киевский и всея Украины

Постоянные члены (на 24 декабря 2022 года) 
 Агафангел (Саввин), митрополит Одесский и Измаильский
 Лазарь (Швец), митрополит Симферопольский и Крымский
 Марк (Петровцы), митрополит Хустский и Виноградовский
 Иларион (Шукало), митрополит Донецкий и Мариупольский
 Феодор (Гаюн), митрополит Каменец-Подольский и Городокский, председатель Церковного суда УПЦ
 Павел (Лебедь), митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии
 Мелетий (Егоренко), митрополит Черновицкий и Буковинский, председатель ОВЦС УПЦ
 Антоний (Паканич), митрополит Бориспольский и Броварский, управляющий делами УПЦ

Синодальные учреждения и комиссии 
Священному Синоду подотчётны следующие синодальные учреждения:
 издательский отдел Украинской православной церкви — председатель: протоиерей Владимир Савельев;
 богословско-каноническая комиссия при Священном синоде УПЦ — председатель: митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин (Маркевич);
 отдел религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ — председатель: митрополит Полтавский и Миргородский Филипп (Осадченко);
 Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ — председатель: митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря);
 комиссия по делам монастырей УПЦ — председатель: митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры;
 комиссия по канонизации святых УПЦ — председатель: митрополит Херсонский и Таврический Иоанн (Сиопко);
 литургико-богослужебная комиссия УПЦ — председатель: митрополит Новокаховский и Генический Филарет (Зверев);
 отдел «Миссия Церковь и культура» — председатель: игуменья Серафима (Шевчик);
 отдел «Миссия духовного просветительства»;
 отдел по делам медицины УПЦ — председатель: митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров);
 Синодальный отдел по делам семьи — председатель: митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон (Поворознюк);
 отдел внешних церковных связей УПЦ — председатель: митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко);
 отдел по архитектуре, строительству и охране памятников церковного зодчества при Священном синоде УПЦ — председатель: протоиерей Виталий Косовский;
 отдел по взаимодействию с Вооружёнными силами и другими воинскими формированиями Украины — председатель: митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин (Маркевич);
 представительство УПЦ в Верховной раде Украины — председатель: протоиерей Василий Русинка;
 отдел по делам пастырской опеки пенитенциарной системы — председатель: протоиерей Виктор Яценко;
 отдел по делам молодёжи при Священном синоде УПЦ — председатель: архиепископ Обуховский Иона (Черепанов);
 пресс-служба Украинской православной церкви;
 управление делами Украинской православной церкви — управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич);
 учебный комитет при Священном синоде УПЦ — председатель: митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря);
 отдел по делам пастырской опеки казачества Украины и духовно-физического воспитания молодёжи — председатель: митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко);
 Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам — председатель: протоиерей Владислав Диханов;
 информационно-издательский центр Украинской православной церкви;
 церковный суд УПЦ — председатель: митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор (Гаюн);
 юридический отдел УПЦ — председатель: протоиерей Александр Бахов;

См. также 
 Синод
 Священный синод Русской православной церкви

Примечания

Ссылки 
 Устав об управлении Украинской Православной Церкви Официальный сайт УПЦ
 Синодальный отделы Официальный сайт УПЦ
 Деятельность отделов в 2009 году Официальный сайт УПЦ
 Деятельность отделов в 2008 году Официальный сайт УПЦ
 Деятельность отделов в 2007 году Официальный сайт УПЦ
 Журналы заседаний (2005—2010) Официальный сайт УПЦ
 На сайте «Русское Православие»
 Энциклопедия «Древо»
 Журнали засідання Священного Синоду Української Православної Церкви від 14 червня 2011 року

Украинская православная церковь (Московского патриархата)